Il singolare dell'ASB Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Jelena Janković era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato

Lindsay Davenport ha vinto in finale 6–2, 6–2, contro Aravane Rezaï.

Teste di serie

  Vera Zvonarëva (quarti)
  Marija Kirilenko (quarti)
  Katarina Srebotnik (quarti)
  Michaëlla Krajicek (primo turno)

 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Tamira Paszek (semifinali)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Émilie Loit (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ASB Classic 2008